H10 steht für:
 H10 Hotels, eine spanische Hotelkette
 HMS Encounter (H10), ein Zerstörer der E-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

Abkürzung